Ме́йтнер (Meitner; вариант транслитерации — Ма́йтнер) — название двух кратеров на небесных телах; названы в честь австрийского учёного Лизы Мейтнер (Lise Meitner):
 Мейтнер — многокольцевой ударный кратер в южном полушарии Венеры.
 Мейтнер — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.